Die Liste zerstörter Denkmale in Altenburg beinhaltet Gebäude in der kreisfreien Stadt Altenburg in Thüringen, die unter Denkmalschutz standen und dennoch abgerissen wurden.

Einzelnachweise 

Altenburg
!Denkmale, zerstort